Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Arbat, w Starowagańkowskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Arbat, w Pierwym gazietnym pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Basmannym, przy ul. Marosiejka
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Basmannym, w Podkopajewskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Biriulewo Zapadnoje
 Cerkiew św. Mikołaja w Chamownikach
 Cerkiew św. Mikołaja w Izmajłowie
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Jakimanka, przy Małym tołmaczowskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Jakimanka, przy Biersieniewskiej nabierieżnej
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Jakimanka, przy Pierwym Gołutwinskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Mieszczanskim, placówka filialna Monasteru Piuchtickiego
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Moskworieczje-Saburowo
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Oczakowo-Matwiejewskoje
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Prieobrażenskoje, na cmentarzu Przemienienia Pańskiego (Prieobrażenskim)
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Priesnienskim
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Taganskim, w Pierwym kotielniczeskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Taganskim, przy ul. Wierchniej Radiszczewskiej
 Cerkiew św. Mikołaja przy ul. Jauzskiej
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Timiriazewskim
 Nieczynna cerkiew św. Mikołaja w rejonie Twierskim, przy ul. Nowosłobodskiej
 Zburzona cerkiew św. Mikołaja w rejonie Twierskim, przy Moskworieckiej nabierieżnej
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Twierskim, w Nikolskim pierieułku; zwana „Pięknym Dzwonem” (ros. Красный звон)
 Zniszczona cerkiew św. Mikołaja w budynku Maneżu moskiewskiego
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Zamoskworieczje, przy ul. Bolszaja Ordynka
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Zamoskworieczje, przy Wiszniakowskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Zamoskworieczje, przy Wtorom Rauszskim pierieułku
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Wostocznoje Izmajłowo
 Cerkiew św. Mikołaja w Zielenogradzie
 Nieistniejąca cerkiew św. Mikołaja zwana „Wielkim Krzyżem”
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Taganskim, należąca do parafii jednowierczej
 Cerkiew św. Mikołaja w rejonie Twierskim, należąca do Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowej
!